Павловская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и РСФСР.

Список 
 Павловская волость — в составе Бельского уезда Белостокской области, с 1843 — Гродненской губернии.
 Павловская волость — в составе Вязниковского уезда Владимирской губернии.
 Павловская волость — в составе Александровского уезда Екатеринославской губернии.
 Павловская волость — в составе Мариупольского уезда Екатеринославской губернии.
 Павловская волость — в составе Славяносербского уезда Екатеринославской губернии.
 Павловская волость — в составе Обоянского уезда Курской губернии.
 Павловская волость — в составе Звенигородского, позднее Воскресенского уезда Московской губернии.
 Павловская волость — в составе Горбатовского уезда Нижегородской губернии.
 Павловская волость — в составе Каргопольского уезда Олонецкой губернии.
 Павловская волость — в составе Оренбургского уезда Оренбургской губернии.
 Павловская волость — в составе Севского уезда Орловской губернии.
 Павловская волость — в составе Городищенского уезда Пензенской губернии.
 Павловская волость — в составе Оханского уезда Пермской губернии.
 Павловская волость — в составе Бузулукского уезда Самарской губернии.
 Павловская волость — в составе Хвалынского уезда Саратовской губернии.
 Павловская волость — в составе Козловского уезда Тамбовской губернии.
 Павловская волость — в составе Усманского уезда Тамбовской губернии.
 Павловская волость — в составе Барнаульского уезда Томской губернии (до июля 1917), затем в составе Алтайской губернии.
 Павловская волость — в составе Тульского уезда Тульской губернии.
 Павловская волость — в составе Бирского уезда Уфимской губернии.
 Павловская волость — в составе Старобельского уезда Харьковской губернии.
 Павловская волость — в составе Сумского уезда Харьковской губернии.
 Павловская волость — в составе Елизаветградского уезда Херсонской губернии.
 Павловская волость — в составе Мглинского уезда Черниговской (позднее Гомельской) губернии.

См. также